Пушкино () — упразднённый в 2005 году посёлок  Михайловского сельсовета Бакалинского района Республики Башкортостан.

История 
На 1 января 1969 года,  1 июля 1972 года входила в  Бугабашевский сельсовет.

Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з, ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населенные пункты:

6) в Бакалинском районе:

а) поселок Пушкино Михайловского сельсовета

География 
Находился у реки Меняды.

Географическое положение 
Расстояние до:

 районного центра (Бакалы): 15 км,
 центра сельсовета (Михайловка): 5 км,
 ближайшей ж/д станции (Туймазы): 60 км.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 151 человек; преимущественно татары.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.61.
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Бакалинского района